Buchenhagen ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Buchenhagen (Baunatal), eine ehemalige Gemeinde, heute Stadtteil von Baunatal im Landkreis Kassel, Hessen
in Polen
 Buchenhagen, ehemals Grabowke, Kreis Militsch, Schlesien, seit 1945: Grabówka (Milicz), Ortschaft im Powiat Milicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Buchenhagen, Kreis Preußisch Stargard, Westpreußen, seit 1945: Wielki Bukowiec (Skórcz) Ortschaft im Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern
 Buchenhagen, Kreis Schroda, Wartheland, jetzt: Poklatki (Kleszczewo), Ortschaft im Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen
 Buchenhagen, bis 1929 Grabowken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Grabówka (Mikołajki), Ortschaft im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Buchenhagen, bis 1940 Grabowiec, Kreis Strasburg, Westpreußen, seit 1945: Grabówiec (Bobrowo), Ortschaft im Powiat Brodnicki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Siehe auch:
 Neuhof-Buchenhagen
 Bugenhagen
 Buchhagen (Begriffsklärung)